Avante, partido político brasileiro sucessor do Partido Trabalhista do Brasil
 Avante!, jornal português
 Avante (álbum), álbum da cantora Joelma Mendes
 Avante (turnê), turnê da cantora Joelma Mendes
 Avante! (hino), hino da Ação Integralista Brasileira
 Avante (Groenlândia), partido da Groenlândia;

Ver também 
 Avante, Vingadores!
 Avante Camarada
 Avant (desambiguação)